Dit is een (onvolledige) lijst van bondscoaches van de Belgian Cats.

Chronologisch 

 
coaches